(variaties zijn van den Abeele, Van Den Abeele en Vanden Abeele)

Belgische personen
Albijn Van den Abeele (1835-1918), kunstschilder
Andries Van den Abeele (1935), industrieel, politicus, monumentenzorger en historicus
Cyriel Van den Abeele (1875-1946), componist en organist
Dirk Van den Abeele (1961), ornitholoog
Frank Van Den Abeele (1966), wielrenner
Hendrik Vanden Abeele (1966), musicus
Hendrik-Leon  Van den Abeele (1869-1931), musicus
Jacques Vanden Abeele (1931), atleet
Jacques Van den Abeele (1960), beeldhouwer
Jos Van Den Abeele (1912-1991), Belgische kunstschilder
Josse Sébastien Van den Abeele, (1797-1855), kunstschilder
Karel van den Abeele (1691-1746), jezuïet, hoogleraar en schrijver van godsdienstige werken
Michel Vanden Abeele (1942), edelman
Paul Van den Abeele (1929–2014), fotograaf en beeldend kunstenaar
Peter Van Den Abeele (1966), veldrijder en mountainbiker
Raf Van den Abeele (1919-2008), politicus
Robin Vanden Abeele (1994), mountainbiker

Plaats
 Den Abeele, buurtschap in Terneuzen (Zeeland)
 Groot-Abeele, buurtschap in Middelburg (Zeeland)
 Abele, dorp in West-Vlaanderen

Zie ook 
 Vandenabeele (doorverwijspagina)
 Van den Abbeele (doorverwijspagina)